Сборная Румынии в Кубке Федерации — женская сборная команда, представляющая Румынию в Кубке Федерации, главном женском командном теннисном турнире на уровне национальных сборных. Полуфиналист Мировой группы 1973 года, четырёхратный четвертьфиналист Мировой группы.

История 
Румынская сборная впервые приняла участие в розыгрыше Кубка Федерации в 1973 году, через десять лет после основания этого турнира. Первый же сезон румынок в Кубке Федерации стал и самым успешным в истории этой команды: Вирджиния Рузичи, Жудит Дибар и Мариана Симьонеску дошли до полуфинала, победив в том числе британскую сборную, но уступив южноафриканкам со счётом 1:2 (единственную встречу в полуфинале выиграла Рузичи). На следующий год румынки оступились в четвертьфинале, куда также доходили в 1978, 1980 и 1981 годах (проиграв соответственно командам СССР, Чехословакии и США). В 1976 году румынская сборная, проигравшая в первом круге основной сетки австралийкам, выиграла утешительный турнир — в его финале Рузичи и Флоренца Михай с сухим счётом победили французскую команду.

Сборная Румынии оставалась неизменным участником Мировой группы Кубка Федерации до 1992 года, несколько раз успешно защитив это право в переходных играх. Наконец в 1992 году румынки проиграли матч плей-офф сборной Болгарии и покинули Мировую группу — как оказалось, почти на четверть века. В основном сборная выступала после этого в I Европейско-африканской группе, лишь однажды — в 1999 году — сумев побороться за выход во II Мировую группу; этот шанс команда во главе с Руксандрой Драгомир использовать не смогла, уступив аргентинкам и австралийкам. По итогам 2003 года румынки даже опустились во II Европейско-африканскую группу, где провели два сезона, проиграв в первый год борьбу за право на возвращение Анне Кремер и Клодин Шоль из Люксембурга. Наконец, в 2014 и 2015 годах сборная, в которую пришла одна из сильнейших теннисисток мира этого времени Симона Халеп, выиграла семь матчей подряд и прошла сначала во II, а затем и в I Мировую группу, куда вернулась после 24 лет отсутствия. В 2019 году румынки во второй раз за историю выступлений команды пробились в полуфинал Мировой группы, где с минимальным счётом уступили в гостях сборной Франции.

Рекорды и статистика

Команда 
 Первый год участия: 1973
 Лучший результат: 1/2 финала (1973)
 Самая длинная серия побед: 7 (2014—2015, включая победы над сборными Венгрии, Великобритании, Латвии, Украины, Сербии, Испании и Канады и выход в I Мировую группу)
 Самая крупная победа: 4-1 по играм, 7-4 по сетам, 55-41 по геймам ( —  4:1, 2014)
 Самый длинный матч: 8 часов 25 минут ( —  2:3, 2015)
 Наибольшее число геймов в матче: 140 ( —  2:3, 2015)
 Самая длинная игра: 3 часа 23 минуты ( Кайя Канепи —  Мэдэлина Гожня 3-6 7-63 4-6, 2006)
 Наибольшее число геймов в игре: 43 ( И.-К. Бегу/А. Дулгеру —  А. Бек/Ю. Гёргес 7-65 6-74 7-10, 2016)
 Наибольшее число геймов в сете: 20 ( Вирджиния Рузичи —  Анн-Мари Рюгг 6-3 11-9, 1978)

Игроки 
Владелицей большинства личных рекордов сборной (за исключением числа побед в одиночном разряде) является Моника Никулеску, проведшая за команду больше всего сезонов, матчей, игр и победившая в наибольшем количестве встреч в парном разряде. Она также является самой возрастной теннисисткой, когда-либо выступавшей за команду Румынии.
 Наибольшее количество сезонов в сборной: 13 (Моника Никулеску)
 Наибольшее количество матчей за сборную: 38 (Моника Никулеску)
 Наибольшее число побед: 32 (Моника Никулеску, 32-21)
 В одиночном разряде: 21 (Руксандра Драгомир, 21-7)
 В парном разряде: 17 (Моника Никулеску, 17-11)
 В составе одной пары: 8 (Габриэла Никулеску/Моника Никулеску, 8-0)
 Самый молодой игрок: 16 лет 14 дней (Сорана Кырстя, 21 апреля 2006)
 Самый возрастной игрок: 35 лет 47 дней (Моника Никулеску, 11 ноября 2022)

Состав в 2022 году 
 Ирина-Камелия Бегу
 Ана Богдан
 Михаэла Бузэрнеску
 Жаклин Адина Кристьян
 Андрея Миту
 Моника Никулеску
 Андрея Присэкарю

Капитан: Хория Текэу

Недавние матчи

Плей-офф Мировой группы 2022

Квалификация Мировой группы 2022

Примечания

Ссылки 
 

Румыния
Теннис
Теннис в Румынии